Сюкияйнен () — фамилия.

 Сюкияйнен, Иосиф Иванович (1900—1977) — советский учёный-историк, государственный и политический деятель, заслуженный деятель науки Карельской АССР (1965).
 Сюкияйнен, Леонид Рудольфович (род. 1945) — российский учёный, специалист в области исламского права, д. ю. н., внук И.И. Сюкияйнена.